Luboniec () – część lasu (dawniej jednostka osadnicza) w Polsce, położona w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Górzyca.

W 1910 folwark należący do Górzycy.

Przypisy 

Górzyca (gmina)
Opuszczone wsie w województwie lubuskim